CRX, sigle composé des trois lettres C, R et X, peut faire référence à :
 Honda CR-X (où CR-X signifie Civic Renaissance eXperimental), une automobile du constructeur japonais Honda.

CRX est un code qui peut faire référence à :
  ;
 .

Code